Dit lied (Guus Meeuwis), een single van Guus Meeuwis uit 2011
Dit lied (BLØF), een nummer van BLØF van het album Helder uit 1997